Кихара (, ) — японская фамилия.

Известные носители 
  (род. 1958) — японский бейсболист, игрок Чемпионата Южной Кореи в составе клуба «Дусан Беарз».
  (род. 1958) — кенийский дзюдоист, участник летних Олимпийских игр (1988).
  (род. 1942) — японский бейсболист.
  (1876—1940) — японский военный деятель, начальник Токийского командования безопасности (1932—1933).
  (1922—1979) — японский поэт, лауреат премии Prix Italia в песенной категории (1965).
  (род. 1972) — чемпион Японии по маджонгу (2015) и классическому маджонгу (2013).
  (род. 1939) — японский политик, мэр Сакаи (префектура Осака; 2001—2009).
  (род. 1987) — японский футболист, игрок Чемпионата Камбоджи в составе клуба «Камбодиан Тайгер».
  (1916—2010) — японский политик, член Палаты представителей от Тибы (1967—1980).
  (род. 1969) — японский политик, член Палаты представителей от Кумамото (2005—2009 и с 2012).
  (1948—2007) — японская пловчиха, чемпионка Азиатских игр в плавании на 100 и 200 м вольным стилем и в эстафете 4×100 м вольным и комплексным стилями (1966).
  (род. 2004) — японский игрок в настольный теннис, чемпионка турнира ITTF World Tour Grand Finals в женских парах (2019).
 Кихара, Рюити (род. 1992) — японский фигурист, чемпион Японии в парах (2014—2015, 2018—2020).
  (род. 1975) — новозеландская артистка и фотограф, чьи работы входят в частности в собрание музея «Метрополитен».
  (1884—1951) — японский политик, мэр Хиросимы (1945—1947).
 Кихара, Сэидзи (1941—2018) — японский хоккеист на траве, участник летних Олимпийских игр (1960).
  (род. 1970) — японский политик, член Палаты представителей от Токио (2005—2009 и с 2012).
  (род. 1974) — японский волейболист, бронзовый медалист Азиатских игр (2002).
  (род. 1948) — японская мангака, лауреат Премии манги Shogakukan в категории сёдзё (1985).
 Кихара, Хитоси (1893—1986) — японский генетик.
  (1909—1971) — японский политик, член Палаты представителей от Нагасаки (1952—1963, 1967—1969).
  (1891 — ?) — японский чиновник, мэр Тайхоку (1940—1941).
 Кихара, Яёй — японская ныряльщица, бронзовая медалистка Азиатских игр в прыжках с 10-метровой вышки (1986).

См. также